Хэси (河西) — цепь оазисов на северо-западе провинции Ганьсу (КНР)
 Хэси (河西) — район городского подчинения города центрального подчинения Тяньцзинь (КНР).